Гаевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гаевка — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Гаевка — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Гаевка — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Гаевка — село в Неклиновском районе Ростовской области, Лакедемоновское сельское поселение.
 Гаевка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области, Николаевское сельское поселение.

Украина 
 Гаевка — село в Шацком районе Волынской области.
 Гаевка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Гаевка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Гаевка (до 2016 года — Ленина) — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Гаевка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Гаевка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Гаевка (до 2016 года — Ульяново) — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Гаев